Els kelpians, en l'univers de Star Trek, són una espècie extraterrestre originària del planeta Kaminar. Són una espècie humanoide, membre de la Federació Unida de Planetes.

Són especialment alts i desairosos, de pell ataronjada i sense pèl facial ni corporal, i son més forts i àgils que els humans. Tenen un sisè sentit que els permet detectar el perill, que normalment es manifesta a través d'uns ganglis en forma de tentacles que tenen al clatell. Aquesta característica els ve de l'ecosistema del seu planeta natal, on només hi ha dues espècies, una depredadora (els ba'ul) i els kelpians en són les preses. Aquesta submissió és condicionada per la creença en un equilibri suprem, que es materialitza quan els kelpians experimenten el Vahar'ai, una maduració dels ganglis que cedeix lloc a unes aletes retràctils que disparen dards tòxics i els permetrien esdevenir, al seu torn, capaços de defensar-se. Arribats al Vahar'ai, els ba'ul eliminen els kelpians.

Donat aquest sentit de l'amenaça i d'indefensió, els kelpians viuen en un estat constant de por i tendeixen a defugir qualsevol risc i a pensar per defecte que qualsevol situació els és hostil. Per aquestes característiques, les altres races els consideren covards.

Referències

Vegeu també 
 Star Trek: Discovery

Races de Star Trek